Riesini – abitanti di Riese Pio X
Riesini – abitanti di Riesi